Ропотамо може да се отнася за:

 Ропотамо, река в Южна България;
 Ропотамо, резерват в Южна България;
 Ропотамо, рамсарско място в Южна България.